Budynek Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Toruniu – dawny Szpital Miejski, ob. budynek biurowy, siedziba Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości, działającego przy Kujawsko-Pomorskim Funduszu Pożyczkowym w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się we wschodniej części Zespołu Staromiejskiego, przy ul. Przedzamcze 8.

Historia 
Budynek powstał w 1890 roku według projektu Ottona Schmidta jako siedziba Szpitala Miejskiego (Städtisches Krankenhaus). W okresie międzywojennym pełnił on również funkcje szpitalne. W czasie II wojny światowej korzystali z niego żołnierze niemieccy.

W pierwszych latach powojennych w budynku tym znajdowało się kilka oddziałów Szpitala Miejskiego, np.: wewnętrzny, chirurgiczny, położniczo-ginekologiczny, dziecięcy, laryngologiczny, neurologiczny i oftalmiczny. W późniejszych latach niektóre z nich przeniesiono do budynku szpitala przy ul. Batorego.

W latach 1975–2011 budynek był siedzibą Wojewódzkiego Centrum Stomatologii, później przekształconego w Regionalne Centrum StomatologiiRegionalne Centrum Stomatologii w Toruniu.

Na przełomie 2014 i 2015 roku obiekt wyremontowano i przeznaczono na cele Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 211).

Architektura 
Budynek powstał w stylu neogotyckim i przetrwał do czasów współczesnych w niezmienionej formie architektonicznej.

Galeria

Przypisy 

Architektura neogotycka w Toruniu
Budynki biurowe w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w 1890
Nieistniejące szpitale w Toruniu